Il doppio del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Pierre-Hugues Herbert e Michał Przysiężny erano i detentori del titolo ma Przysiężny ha deciso di non partecipare. Herbert ha partecipato con Nicolas Mahut perdendo nei quarti di finale da Aisam-ul-Haq Qureshi e Gilles Simon.

Raven Klaasen e Marcelo Melo hanno sconfitto in finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah per 7–65, 3–6, [10–7].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

  Raven Klaasen /  Marcelo Melo (campioni)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)

Qualificati 

  Steve Johnson /  Sam Querrey (semifinale)

Lucky Loser 

  Andre Begemann /  Artem Sitak (primo turno)

Wildcard 

  Austin Krajicek /  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

  Toshihide Matsui /  Jarkko Nieminen (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Andre Begemann /  Artem Sitak (ultimo turno, Lucky Loser)

  Steve Johnson /  Sam Querrey (qualificati)

Qualificati 

  Steve Johnson /  Sam Querrey

Lucky Loser 

  Andre Begemann /  Artem Sitak

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Japan Open Tennis Championships 2015
ATP World Tour 2015